CRE steht für:
 CRE (Podcast), Podcast von Tim Pritlove, ehemals Abkürzung für Chaos Radio Express
 Castle Rock Entertainment
 China Resources Enterprise
 Colonia Real Estate
 Commission de régulation de l'énergie
 Commercial Real Estate, englisch für Gewerbeimmobilie
 Commission de régulation de l'énergie, französische Regulierungsbehörde für Energie

 Corporate Real Estate
 cAMP response element, spezifische Nukleotid-Sequenzen in manchen Gen-Promotoren
 Grand Strand Airport (IATA-Code), Flughafen von North Myrtle Beach, Horry County, South Carolina

Cre steht für:
 Cre/loxP-System, ein patentiertes Rekombinations-System, das gezielte Entfernen von DNA-Sequenzen in lebenden Organismen ermöglicht

Cré steht für:
 Cré-sur-Loir, früherer Name der französischen Gemeinde im Département Sarthe

cre steht für:
 Cree (Sprache) (ISO-639-3-Code), Dialektkontinuum der nordamerikanischen Cree

CRE